

Istenség 
 Lug, kelta istenség

Települések 
A lug főnév jelentése több szláv nyelvben berek. Ezért több településnévben is megtalálható:

 Bosznia-Hercegovina
Lug falu Bugojno községben, a Közép-Boszniai kantonban
Lug falu Jablanica községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Lug falu Zavidovići községben, a Zenica-Doboji kantonban
Lug falu Tomislavgrad községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Lug falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Lug falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Lug falu Podujevo községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Lug falu Kiseljak községben a Közép-Boszniai kantonban
Lug falu Prozor-Rama községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Beli Lug falu Višegrad községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Jasenica Lug falu Trebinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Modrički Lug falu Vukosavlje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Lug, Laskó falu horvát neve Bellye községben, Eszék-Baranya megyében
Lug falu Draganić községben, Károlyváros megyében
Lug Gradinski falu Gradina községben, Verőce-Drávamente megyében
Lug Orehovički falu Bedekovčina községben, Krapina-Zagorje megyében
Lug Poznanovečki falu Bedekovčina községben, Krapina-Zagorje megyében
Lug Samoborski falu Szamobor községben Zágráb megyében
Lug Subotički falu Koška községben, Eszék-Baranya megyében
Lug Zabočki falu Zaboka községben, Krapina-Zagorje megyében
Bokšić Lug falu Đurđenovac községben, Eszék-Baranya megyében
Čađavički Lug falu Čadavica községben, Verőce-Drávamente megyében
Emovački Lug falu Pozsega községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Koranski Lug falu Rakovica községben, Károlyváros megyében
Mali Lug falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Poljanski Lug falu Vrbovec községben Zágráb megyében
Sladojevački Lug falu Slatina községben, Verőce-Drávamente megyében

 Lengyelország
Ług falu Skomlin községben, a Wieluńi járásban, a Łódźi vajdaságban

 Németország
Lug falu Hauenstein községben, Südwestpfalz járásban, Rajna-Pfalz tartományban

 Szerbia
Lug  falu Bajina Bašta községben, a Zlatibori körzetben
Lúg falu Belcsény községben, a Dél-bácskai körzetben